Византийско-болгарская война (1322—1326) — вооружённый конфликт между Византийской империей и Вторым Болгарским царством в начале XIV века. Закончился победой Византии.

Предыстория 
В 1321 году в Византии началась затяжная гражданская война между Андроником II и его внуком Андроником III. В Болгарии же её царь Георгий II Тертер решил использовать данную междоусобицу, дабы захватить северную Фракию во главе с городом Филлиполь. Собрав войска, он двинулся на Византию.

Боевые действия 
В августе 1322 года болгары вторглись в северную Фракию и захватили её вместе с крупным городом Филлиполем. Однако этот успех был краткосрочен. Уже скоро Андроник III с большой армией вторгся в северную Фракию и отбил её. Филлиполь, где скрывался болгарский гарнизон, был осаждён. Византийцы вторглись в южную Болгарию, захватили её, а также заняли такие сильные крепости, как Месемврия, Созополь и Сливен. В 1323 году новый болгарский царь Михаил III Шишман вернул южную Болгарию обратно, но Месемврия, Созополь и Сливен остались занятыми Византией. Одновременно византийский родопский стратег Вриенний захватил Филлиполь и византийцы восстановили свою власть на всей своей довоенной территории.

После этого на фронте временно господствовало затишье. Но неожиданно для византийцев, в 1324 году хан Золотой Орды Узбек решил вмешаться в византийско-болгарский конфликт. Он послал огромную орду на земли северной Фракии. Андроник, однако, собрал все наличные силы и между Адрианополем и Дидимотихом разгромил татарское воинство. Преследование противника осуществлялось до Тунджи.

Михаил III Шишман наконец понял, что вернуть черноморские порты силой не получится, и поэтому решил заключить с Византией мир. Он был подписан в 1326 году. Византийцы покидали Месемврию и Сливен, но Созополь болгары были вынуждены отдать византийцам. Также Болгарское царство отказывалось от каких-либо претензий на Фракию.

Последствия 
После этой победы Византии между Болгарией и Византией наступил мир, но ненадолго — в 1328 году начались новые боевые столкновения.

Примечания

Список литературы 
 
 
 Рустан Рахманалиев. Империя тюрков. История Великой цивилизации.

Войны Византии
Кампании Андроника III Палеолога
Болгаро-византийские войны
Войны XIV века